Alessandro Orsini – cardinale italiano 
 Alessandro Maria Orsini – militare italiano
 Alessandro Orsini – saggista italiano